Plusieurs événements militaires sont liés à la ville de Campeche au Mexique :

 la bataille de Campêche (1843) lors de la guerre américano-mexicaine ;
 la chute de Campeche (1864) lors de l’expédition française au Mexique.

Homonymie de batailles